Koèl är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i provinsen Province de l'Oudalan och regionen Sahel, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Koèl är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Koèl är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Koèl. Runt Koèl är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Koèl består i huvudsak av gräsmarker.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Sahel, Burkina Faso
Berg i Burkina Faso 200 meter över havet eller högre